Worstcasescenario, een scenario waarbij men uitgaat van het ergste dat kan plaatsvinden
Worst Case Scenario (album), een muziekalbum van de Belgische band dEUS